Стенон, Стено может означать:

  — село в сообществе Саламин в Греции.
 Стенсен, Нильс (1638—1686) — датский анатом и геолог, католический епископ, блаженный.